Malysz steht für:

 (25937) Malysz, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner

Małysz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Małysz (* 1977), polnischer Skispringer
 Katarzyna Duczkowska-Małysz (* 1947), polnische Ökonomin